Sint-Wandregesiluskerk (Beerst), een kerk te Beerst
Sint-Wandregesiluskerk (Bollezele), een kerk te Bollezele (Frans-Vlaanderen)
Sint-Wandregesiluskerk (Drinkam), een kerk in Drinkam (Frans-Vlaanderen)